El nombre Jeanne ha sido usado por tres ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 1980 - Huracán Jeanne.
 1998 - Huracán Jeanne.
 2004 - Huracán Jeanne.